Чурта́н — посёлок в Гайнском районе Пермского края. Располагается юго-западнее районного центра, посёлка Гайны. Расстояние до районного центра составляет 48 км.

История 
По данным на 1 июля 1963 года населённый пункт входил в состав Плесинского сельсовета.

До 2006 года находился в составе Сёйвинского сельсовета, до 2019 года входил в состав Сёйвинского сельского поселения.

Географическое положение 
Располагается на левом берегу реки Каменка в 28 км к юго-западу от районного центра — посёлка Гайны, в 6 км к востоку от села Сёйва, и в 280 км к северо-западу от Перми.

В посёлке четыре улицы: ул. Кирпичная, ул. Коммунальная, ул. Набережная, ул. Подгорная.

Население 

По данным на 1 июля 1963 года, в посёлке проживало 964 человека.

По данным всероссийской переписи 2010 года население Чуртана составляло 195 человек, из которых мужчины составляли 49,2 %, женщины — соответственно 50,8 %.

Примечания 

Населённые пункты Гайнского района